Franconia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Franconia Township (Minnesota)
 Franconia Township (Pennsylvania)